Cymospira incompleta är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Cymospira incompleta ingår i släktet Cymospira och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
incompleta